25 октября́:

 25 октября — календарная дата. Соответствует юлианской дате Октябрьской революции в России.
 «25 Октября» — позднее наименование крейсера «Генерал-Адмирал».
 «25 октября 1980. Москва» — концертный альбом «Аквариума» и Майка Науменко.

См. также